Полиньяк (фр. Polignac) — многозначный термин.

 Полиньяк (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.

 Полиньяк (карточная игра) — карточная игра французского происхождения.

 Полиньяк, Арман Жюль (1746—1817) — французский военный и политический деятель, муж Иоланды де Полиньяк.
 Полиньяк, Жюль Огюст Арман Мари (1780—1847) — французский государственный деятель.
 Полиньяк, Иоланда де Мартин Габриэль, в браке герцогиня де (рожд. де Поластрон; 1749—1793) — ближайшая подруга королевы Франции Марии-Антуанетты.
 Полиньяк, Мельхиор де (1661—1742) — французский кардинал, писатель и дипломат, член Французской академии.
 Полиньяк, Пьер де принц Монакский, герцог Валентинуа (1895—1964) — отец князя Монако Ренье III.